Kapitänshaus steht für
 Kapitänshaus (Greifswald)
 Kapitänshaus (Großefehn)
 Kapitänshaus (Flensburg-Fruerlund) in Flensburg-Fruerlund
 Kapitänshaus Sonwik in Flensburg-Mürwik
 Kapitänshaus (Wustrow), Wustrow (Fischland)